Peter Kimeli ist der Name folgender Personen:

* Peter Kimeli Kemei (* 1972), kenianischer Marathonläufer 
 Peter Kimeli Some (* 1990), kenianischer Marathonläufer